USS "Nevada" to nazwa przynajmniej czterech różnych okrętów Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych nadawana na cześć 36 stanu Stanów Zjednoczonych.
 Pierwszym okrętem o tej nazwie był parowiec o początkowej nazwie "Neshaminy" zbudowany w 1865 roku. 
 Drugim okrętem który nosił nazwę "Nevada" (BM-8) był monitor, zbudowany w 1900 roku.
 Trzeci  okręt "Nevada" (BB-36) to pancernik z okresu I i II wojny światowej.
 Czwarty okręt "Nevada" (SSBN-733) to atomowy okręt podwodny typu Ohio zbudowany w 1986 roku.
Nevada